Кубок Йохана Кройфа 1998 года () — 9-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 1997/98 ПСВ и обладатель Кубка Нидерландов 1997/1998 «Аякс». Встреча состоялась 16 августа 1998 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена». В матче не смогли принять участия игроки ПСВ Дави Ойен и Андре Ойер, а у «Аякса» не играли Рональд и Франк де Буры.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

1998
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1998 году
События 16 августа
Август 1998 года
Спортивные соревнования в Амстердаме